Корженевский — русская фамилия польского происхождения () и польская фамилия (, другой вариант русской транскрипции: Коженевский).

Носители фамилии Корженевский 
 Корженевский, Александр Игоревич (род. 1957) — российский переводчик и редактор.
 Корженевский, Алоизий (ум. 1826) — польский проповедник и физик.
 
 Корженевский, Эдуард Иванович — инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии

Носители фамилии Коженевский

См. также 
 Корженевская
 Пик Корженевской
 Корженёвские
 Корженёвский ()
 Коженёвский ()